Kristal peut désigner :

Patronyme 

 Hilly Kristal (1931-2007), musicien américain ;
 Marko Kristal (1973-), footballeur estonien ;
 Yisrael Kristal (1903-2017), supercentenaire israélien et le survivant le plus âgé connu du camp d’extermination d’Auschwitz.

Divers 
 Kristal Audio Engine, un logiciel musical gratuit.
Patronyme anglais
Patronyme juif